Stilbus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Georg Karl Maria Seidlitz 1872. Stilbus ingår i familjen sotsvampbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sotsvampbaggar
Stilbus